Stewart megye (Georgia)
Stewart megye (Tennessee)